

Patronymie 

 Anne Helin (1987-), joueuse de hockey sur glace finlandaise ;
 Daniel Hélin (1971-), chanteur francophone de Belgique ;
 Eleanor Francis Helin (1932-2009), astronome américaine ;
 Pekka Helin (Pekka Juhani Helin), architecte finlandais
 Pierre-Louis Helin (1734-1791), architecte français ;
 Sofia Helin (Sofia Margareta Götschenhjelm-Helin), actrice suédoise

 Helin Bölek, chanteuse turque.

Hydrologie 

 Helin, un lac situé sur les municipalités de Vestre Slidre et Vang du Comté d'Oppland, en Norvège.

Astronomie 
 151P/Helin ou comète Helin, une comète périodique du système solaire.

Entreprises 
Helin (entreprise) ou le Groupe Helin est une nébuleuse financière opaque (sans site internet) offrant des services d'ingénierie financière spécialisée dans l'optimisation fiscale très poussée ou la fraude fiscale, mis à jour par les Dubaï Papers. Basé aux Émirats arabes unis, il a été fondé par le prince belge Henri de Croÿ et travaillait pour environ « deux cents riches clients cooptés : des oligarques russes, des sportifs, des grandes fortunes, des aristocrates et des chefs d'entreprise français » qui dans ce réseau utilisaient des pseudonymes (ex : "Madame W1", "A3" ou "Monsieur Tulip") pour mieux se cacher du fisc de leur pays.

Toponymie 

 Helin, un village de la gmina de Bielawy, du powiat de Łowicz, dans la voïvodie de Łódź, en Pologne.

Références